Scheiber Sándor (1913–1985) nyelvész, irodalomtörténész, a budapesti Rabbiképző Intézet igazgatója
Scheiber Sándor (1855–1923) 1918-tól Dobó Sándor, színész, színigazgató

lásd még
Scheiber Sándor-díj
Scheiber Sándor Általános Iskola és Gimnázium